|-
| 136801 - ||  || 3 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136802 - ||  || 15 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136803 - ||  || 6 martie 1997 ||  || 
|-
| 136804 - ||  || 4 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136805 - ||  || 13 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136806 - ||  || 11 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136807 - ||  || 5 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136808 - ||  || 12 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136809 - ||  || 2 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136810 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136811 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136812 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136813 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136814 - ||  || 30 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136815 - ||  || 27 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136816 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136817 - ||  || 1 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136818 Selqet ||  || 29 iunie 1997 ||  || 
|-
| 136819 - ||  || 26 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136820 - ||  || 30 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136821 - ||  || 6 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136822 - ||  || 10 august 1997 ||  || , 
|-
| 136823 - || 1997 QR || 26 august 1997 ||  || 
|-
| 136824 - ||  || 8 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 136825 - ||  || 26 septembrie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 136826 - ||  || 27 septembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 136827 - ||  || 29 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136828 - ||  || 29 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136829 - ||  || 30 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 136830 - ||  || 27 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136831 - ||  || 3 octombrie 1997 || Caussols || 
|-
| 136832 - ||  || 4 octombrie 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 136833 - || 1997 UP || 19 octombrie 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 136834 - ||  || 21 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 136835 - ||  || 28 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136836 - ||  || 8 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 136837 ||  || 2 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 136838 ||  || 28 noiembrie 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 136839 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136840 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136841 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 136842 - ||  || 6 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 136843 - ||  || 25 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 136844 - ||  || 25 decembrie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 136845 - ||  || 28 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136846 - ||  || 28 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136847 ||  || 20 ianuarie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 136848 - ||  || 25 ianuarie 1998 ||  || , 
|-
| 136849 ||  || 9 februarie 1998 ||  || 
|-
| 136850 ||  || 17 februarie 1998 || Xinglong || 
|-
| 136851 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136852 - ||  || 24 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136853 - ||  || 24 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136854 - ||  || 26 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136855 - ||  || 1 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136856 - ||  || 18 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136857 - ||  || 20 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136858 - ||  || 24 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 136859 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136860 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136861 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136862 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136863 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136864 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136865 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136866 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136867 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136868 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136869 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136870 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136871 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136872 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136873 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136874 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136875 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136876 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136877 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136878 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136879 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136880 - ||  || 22 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136881 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136882 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136883 - ||  || 25 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136884 - ||  || 29 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136885 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136886 - ||  || 2 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 136887 - ||  || 18 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136888 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136889 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136890 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136891 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136892 - ||  || 28 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136893 - ||  || 18 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 136894 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136895 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136896 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136897 - ||  || 28 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136898 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136899 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 136900 - ||  || 30 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-